Шаула:
 Шаула, Матвей (ум. 1596) — запорожский гетман, один из предводителей восстания Наливайко.
 Шаула — звёздная система.